Casa Vives (Begur), edifici al municipi de Begur (Baix Empordà) 
 Casa Vives (Figueres), edifici al municipi de Figueres (Alt Empordà) 
 Casa Vives (Igualada), edifici al municipi d'Igualada (Anoia) 
 Casa Vives Català, edifici al municipi de Valls (Alt Camp)
 Casa Vives Castellet, edifici al municipi de Valls (Alt Camp)